Альвастра:

 Альвастра — населённый пункт в Швеции, в лене Эстергётланд;
 Альвастра — разрушенный монастырь в Швеции;
 Альвастра — свайный посёлок эпохой неолита в Швеции.